Ikkarlukassaat bezeichnet:
 Ikkarlukassaat (Insel), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland
 Ikkarlukassaat (Inselgruppe, Kiataasaq), Inselgruppe im Distrikt Upernavik, Grönland
 Ikkarlukassaat (Inselgruppe, Saarlia), Inselgruppe im Distrikt Upernavik, Grönland
 Ikkarlukassaat (Inselgruppe, Nuussuaq), Inselgruppe im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Ikkarlukassaat (Inselgruppe, Salliaruseq), Inselgruppe im Distrikt Uummannaq, Grönland